Sétimo Céu foi um grupo português constituído pelos seguintes elementos: Nelson Rosado, Sérgio Rosado, Pedro Camilo e Telmo Miranda.

O grupo foi formado em 1997 pelos irmãos Faria Gomes. Os três irmãos queriam criar um grupo para o qual pudessem escrever e compor canções e fazer arranjos vocais.

Em Março de 1998 lançaram um álbum com o mesmo nome: Sétimo Céu. No disco participaram os Hornheads, instrumentistas de sopro que trabalhavam com Prince. O grupo ainda teve algum sucesso, mas acabaria por terminar rapidamente com os irmãos Rosado a formar a dupla Anjos.

 Discografia
Sétimo Céu (Polygram, 1998)

Bandas extintas de Portugal
Bandas formadas em 1997